Кирилловская стоянка (Киево-кирилловская стоянка) — археологическая стоянка эпохи позднего палеолита в Киеве, древнее поселение первобытных людей на Подоле в Юрковице неподалёку от Кирилловской церкви (раскопана на улице Кирилловской, дома №№ 59—65). Считается древнейшим поселением на территории нынешнего Подола.

История 
Открыта и исследована в 1893 году археологом Викентием Хвойкой. В августе 1893 года Хвойка, следя за земляными работами, осуществляемых на Кирилловской высотах по улице Кирилловской, 81, заметил в разрезе горы, на глубине 19 метров некое круглое желтовато-белое пятно, которое вблизи показалось ему бивнем мамонта, что, подтвердил вызванный им профессор Киевского университета В. Антонович (известный украинский историк, учитель М. Грушевского). Позже Хвойка нашёл там же и кремнёвые орудия.

Стоянка находилась на 20-метровой глубине глины и простиралась на  Здесь найдены останки свыше 60 мамонтов, множество обожжённых косточек и много угля и пепла (кое-где  толщиной). Среди костей мамонтов были тут и косточки носорогов, зубы пещерного медведя и льва. Среди каменного снаряжения найдены кремнёвые ножи и скребки, причём наиболее ценными для культуры того времени были клыки мамонта, покрытые резным орнаментом.

Датируется возрастом приблизительно 20 тыс. лет, но высказываются гипотезы о большей древности поселения.

Для Кирилловской стоянки и стоянки Борщёво 2 костёнковско-борщёвской группы отмечены такие общие черты кремнёвых инвентарей как призматическая техника раскалывания, небольшие размеры орудий  преобладание концевых скребков на пластинах, много сечений пластин. Нижний слой Кирилловской стоянки отличается преобладанием резцов, полученных без использования ретуши.

Ко времени максимального похолодания (21000—17000 лет назад), кроме Кирилловской, в центре Восточно-Европейской равнины, относятся стоянки: Мачун, Фастов, Гонцы,  Бужанка, Селище, Межиричи, Добраничевка, Протасов яр, Семёновка, Мезинская,  Костёнки 5 слой 1-а, Костёнки 2, Костёнки 3, Костёнки 19, Костёнки 21 слой 2, Борщёво 1, Юдиново 1,  Юдиново 3, Погон, Октябрьское 2 верхний слой и Радомышль.

Стоянки Кирилловская, Мезинская, Межиричская, Добраничевка, Тимоновка 1-2, Супонево, Юдиново, Гонцы, Радомышль, Пушкари 1, Бердыж, Авдеево и  образуют Днепро-Деснинский район охотников на мамонтов.

Литература 
 Хвойко В. В. Киево-Кирилловская палеолитическая стоянка и культура эпохи мадлен.

Примечания

Ссылки 
 Клык с орнаментом

Археологические объекты Киева
Палеолит